Улица Шолом-Алейхема — название улиц в ряде городов мира в честь писателя Шолом-Алейхема.

Белоруссия 
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Лиде.

Израиль 
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Афуле.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Бат-Яме.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Беер-Шеве.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Гедере.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Герцлии.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Иерусалиме.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Кирьят-Ате.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Кфар-Сабе.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Тель-Авиве.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Хайфе.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Ход-ха-Шароне.

Казахстан 
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Алма-Ате.

Молдавия 
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Бельцах.

Россия 
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Биробиджане.

США 
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Нью-Йорке.

Украина 
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Белой Церкви.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Броварах.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Виннице.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Днепре.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Житомире.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Изяславе.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Киеве.
 Улица Шолом-Алейхема — улица во Львове.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Полтаве.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Харькове.
 Улица Шолом-Алейхема — улица в Черновцах.
 Улица Шолом-Алейхема — название Константиновской улицы в Киеве в 1926—1958 годах.

См. также 
 Улица Шолом-Алейхема №40 (фильм) — советский телеспектакль 1987 года.